

Cinema
The Black Arrow – cortometraggio muto del 1911 diretto da Oscar Apfel
La freccia nera (The Black Arrow) – film del 1948 diretto da Gordon Douglas

Letteratura
La freccia nera (The Black Arrow) – romanzo del 1888 di Robert Louis Stevenson

Televisione
The Black Arrow – serie televisiva britannica trasmessa nel 1951
The Black Arrow – serie televisiva britannica trasmessa nel 1958
The Black Arrow – serie televisiva britannica trasmessa dal 1972 al 1974
The Black Arrow – film d'animazione per la televisione australiano del 1973
The Black Arrow – film d'animazione per la televisione australiano del 1988

Pagine correlate
Black Arrow